Příjmení Piffl nese více různých osobností:

 Alfréd Piffl (1907–1972) – český architekt
 Friedrich Gustav Piffl (1864–1932) – vídeňský arcibiskup
 Rudi Piffl (* 1924) – německý stolní tenista
 Theodor Piffl-Perčević (1911–1994) – rakouský právník a politik
 Otto Piffl (1866–1926) – český lékař německé národnosti
 Victor Leo Piffl (1870–1944) – plukovník
 Gustav Piffl (1874–1965) – plukovník generálního štábu

 fiktivní postavy
 Otto Ludwig Piffl – postava z amerického filmu Raz, dva, tři

Externí odkazy